O Sport Club Luso Brasileiro foi um clube de futebol sediado em São Luís, capital do estado do Maranhão. Foi fundado em 1917 pelo comerciante português Edgar Figueira, que também assumiu o cargo de presidente até agosto de 1919. Sua sede se localizava na Praça João Lisboa e o campo na Quinta do Monteiro, ao lado do Hospital Português. Suas cores oficiais eram azuis e brancas.

Tornou-se um importante protagonista do estado após a inclusão dos antigos associados do primeiro clube maranhense, o Fabril. Entre os seus principais feitos, destaca-se os oito títulos do Campeonato Maranhense: 1918, 1919, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926 e 1927. Também detém a marca de primeiro campeão desta competição.

O clube encerrou sua atividade em 1929, quando disputou a última partida ao vencer o Independência, de Manaus.

Ver também
 Clubes Brasileiros de Futebol

Luso Brasileiro
Clubes de futebol extintos do Maranhão
Clubes de futebol fundados em 1917
Clubes de futebol extintos em 1929